ФК «Адміра» в сезоні 1930—1931 — 26-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії 

Проводився за круговою системою

Підсумкова турнірна таблиця

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 Статистика у чемпіонаті 
 Кубок Австрії 
 Товариські матчі австрійських клубів 

1930–1931
Адміра